Luis de Orleans Braganza (Mandelieu-la-Napoule, 6 de junio de 1938 - São Paulo, 15 de julio de 2022) Fue Jefe de la Casa Imperial de Brasil desde 1981 hasta su muerte en julio de 2022. El hijo mayor del principe Pedro Henrique de Orleans-Braganza, entonces jefe de la casa imperial, fue su heredero desde 1938 hasta el 5 de julio de 1981. Su madre fue la princesa María Isabel de Baviera, de la Casa de Wittelsbach, Reino de Baviera. A su muerte, Don Luis fue sucedido por su hermano Don Bertrán como Jefe de la Casa Imperial.

Si Brasil se hubiera cuantificado a ser una monarquía, lo hubiera hecho con el título de «su majestad imperial Don Luis I, por la gracia de Dios y la unánime aclamación del pueblo, Emperador Constitucional y defensor perpetuo de Brasil».

Biografía 

Luis Gastón fue  el mayor de los doce hijos del príncipe Pedro Enrique de Orleans-Braganza (1909-1981), jefe de la familia imperial entre 1921 y 1981, y de la princesa María Isabel de Baviera (1914-2011), nieta de Luis III de Baviera, último rey de Baviera (1845-1921).
 
Fue bautizado en la capilla de San Luis, la cual se encontraba en la casa de campo perteneciente a su abuela María Pía (1878-1973), princesa de Borbón de las Dos Sicilias, quien además fue su madrina; y como padrino, su tío materno Luis, príncipe de Baviera (1913-2008). Posteriormente el jurista y profesor Alcibíades Delamare Nogueira da Gama fue su padrino de confirmación.

Con la muerte de su padre en 1981, además de jefe de la Casa Imperial fue considerado, por los realistas, presunto emperador de jure de Brasil. 

Por el lado paterno, fue descendiente de los emperadores del Brasil, de los reyes de Portugal (Casa de Braganza) y los reyes de Francia (Casa de Orleans y Casa de Borbón - dinastías reales originadas de los Capetos). Por parte de su madre, fue descendiente de los reyes de Baviera (Casa de Wittelsbach). 

Luis viajó por primera vez a Brasil en 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, la familia imperial se estableció definitivamente en la ciudad de Río de Janeiro y luego en Paraná, y residía en la ciudad de São Paulo, donde falleció, en el Hospital de Santa Catalina.

Actividades como jefe de la Casa Imperial 

Desde su ascensión a la jefatura de la Casa Imperial, dedicó la mayoría de su tiempo a los asuntos de Brasil, aunque de manera discreta. Visitó con frecuencia y junto a sus hermanos Beltrán de Orléans y Braganza y  Antônio Juan de Orleans-Braganza, las ciudades brasileñas, donde era recibido con honores; siendo considerado ciudadano meritorio y honorario de varias ciudades capitales. Fue miembro honorario de numerosas instituciones culturales e históricos, recibió las condecoraciones de Gran Maestre de la Orden Imperial de la Cruz del Sur, de Pedro I, de San Benito y Santiago, y la Gran Cruz de la Orden Constantiniana de San Jorge, de la Casa Real de las Dos Sicilias, siendo estas últimas a título privado.

Formación académica 

Estudió en universidades de corte tradicional —como el Colegio San Ignacio (de los jesuitas de Río de Janeiro)— y más tarde marchó a París, donde perfeccionó su aprendizaje de idiomas. Hablaba con fluidez portugués, francés y alemán, y entiende español, italiano e inglés. Se licenció en Química en la Universidad de Múnich, a la cual asistió desde 1962 hasta 1967.

Herederos 

Teniendo en cuenta que fue soltero, heredó sus derechos al trono su hermano Beltrán, tercer hijo varón de Pedro Enrique, pues su segundo hijo, Eudes, renunció a sus derechos dinásticos.

Como Beltrán tampoco tiene hijos, es actual jefe de la Casa Imperial del Brasil, así que la sucesión al trono pasa a otro de sus hermanos, Antonio, el sexto hijo varón de Pedro Enrique, y a sus descendientes, pues sus hermanos mayores, Pedro de Alcántara Enrique y Fernando Dionisio, también renunciaron a sus respectivos derechos. 

Después de los hombres, continúa en la línea de sucesión Isabel María, teniendo en cuenta que las gemelas María Teresa y María Gabriela de igual manera renunciaron a sus respectivos derechos dinásticos y, Leonor junto con sus descendientes, ya no pertenecen a la línea de sucesión, debido al matrimonio de esta con Miguel de Ligne, jefe de otra casa dinástica.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 (en portugués) Folha.com Consultado el 24 de enero de 2011
 (en portugués) Casa Imperial do Brasil (Enlace roto)
 (en portugués) Página oficial del Instituto Brasileño de Estudios Monárquicos Consultado el 24 de enero de 2011
 (en portugués) Portal Histórico-Cultural da Monarquía Constitucional Brasileira
 Entrevista a Don Luis de Orleans-Braganza
 Video de la Casa Imperial de Brasil

Príncipes imperiales de Brasil (posmonárquicos)
Orleans Braganza, Luis
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Caballeros grandes cruces de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Católicos de Brasil
Nacidos en Provenza-Alpes-Costa Azul
Fallecidos en São Paulo
Nobles de Francia del siglo XX